Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1938 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helen Wills bat Helen Jacobs en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Hilde Sperling et Alice Marble.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Helen Wills||align=center|Victoire'''|| Helen Jacobs
|-
|2|| Alice Marble||align=center|1/2 finale|| Helen Jacobs
|-
|3|| Jadwiga Jędrzejowska||align=center|1/4 de finale|| Helen Jacobs
|-
|4|| Hilde Sperling||align=center|1/2 finale|| Helen Wills (1)
|-
|5|| Simonne Mathieu||align=center|1/4 de finale|| Alice Marble (2)
|-
|6|| Kay Stammers||align=center|1/4 de finale|| Helen Wills (1)
|-
|7|| Sarah Fabyan||align=center|1/4 de finale|| Hilde Sperling (4)
|-
|8|| Margaret Scriven||align=center||| Helen Jacobs
|}

|-
|1|| Mary Cootes||align=center||| Alice Marble (2)
|-
|2|| Eileen Morle||align=center||| Gaby Curtis ()
|-
|3|| Gaby Curtis||align=center||| Simonne Mathieu (5)
|-
|4|| Betty Cooke||align=center||| Penelope Weekes
|-
|5|| Nora Maingay||align=center||| Betty Cooke ()
|-
|6|| Patience Thomson||align=center||| Jean Saunders
|-
|7|| JM. Lacy||align=center||| Rosemary Thomas
|-
|8|| Gladys Southwell||align=center||| Sarah Fabyan (7)
|-
|9|| Mollie Trouncer||align=center||| Gladys Southwell ()
|-
|10|| Edith Middleton||align=center||| Gem Hoahing
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1938
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1938
Juin 1938
Juillet 1938